Nabilla désigne : 
 Nabilla Benattia (1992-), une personnalité de la télévision française ;
 un navire australien ayant porté le nom de MV Blue Nabilla et .

Voir aussi